

Patronyme

Politique 

 Doctrine Gérin-Lajoie est le fondement de la politique internationale du Québec.

Toponyme 

 Lac Gérin-Lajoie, un  plan d'eau dans Moffet, dans la MRC de Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Référence

Liens externes
 Les archives de la famille Gérin-Lajoie (Fonds famille Gérin-Lajoie, R11755) sont conservées à Bibliothèque et Archives Canada

Famille canadienne
Famille québécoise
Homonymie de patronyme